Ольнуа-ле-Валансьен () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Нор, округ Валансьен.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года путём слияния упраздненного кантона Валансьен-Сюд и отдельных коммун кантонов Валансьен-Нор, Бушен и Денен.

Состав кантона 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2017 г.):

 Авлюи (3 174 чел.)
 Артр (1 057 чел.)
 Аспр (2 739 чел.)
 Беллен (1 239 чел.)
 Вершен-Могре (1 013 чел.)
 Керенен (886 чел.)
 Ла-Сантинель (3 136 чел.)
 Мен (4 112 чел.)
 Моншо-сюр-Экайон (541 чел.)
 Обри-дю-Эно (1 679 чел.)
 Ольнуа-ле-Валансьен (7 341 чел.)
 Ольшен (2 306 чел.)
 Птит-Форе (4 877 чел.)
 Пруви (2 282 чел.)
 Рувиньи (655 чел.)
 Три-Сен-Леже (6 215 чел.)
 Тьян (2 917 чел.)
 Уази (614 чел.)
 Фамар (2 517 чел.)
 Эрен (4 135 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 38,5 % голосов против 21,0 % у Эмманюэля Макрона и 17,6 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 60,0 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 36,4 %,  Жан-Люк Меланшон – 22,1 %, Эмманюэль Макрон – 16,9 %, Франсуа Фийон – 11,9 %; 2 тур: Ле Пен – 55,0 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 26,4 %, Марин Ле Пен — 26,3 %, Николя Саркози — 19,1 %; 2 тур: Олланд — 57,8 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Нор представляют бывший совета города Валансьен Жан-Клод Дюльё (Jean-Claude Dulieu) и мэр коммуны Пруви Изабель Шоэн (Isabelle Choain) (оба – Французская коммунистическая партия).

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки